Илья́ Его́ров:
 Егоров, Илья Вадимович (род. 1972) — российский кардиоревматолог.
 Егоров, Илья Егорович (1924—1945) — Герой Советского Союза.